Sommerschafweide im Buch steht für:

 Sommerschafweide im Buch (Hengen) bei Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sommerschafweide im Buch (Huldstetten) bei Pfronstetten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg